Rajd Safari 2021 (Safari Rally Kenya 2021) – kolejna edycja Rajdu Safari rozgrywanego w Kenii w dniach 23–27 czerwca. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2021. Rajd był rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC3.

Rajd wygrał Francuz Sébastien Ogier, kierujac samochodem Toyota Yaris WRC, było to dla niego 53 zwycięstwo w WRC i 89 podium. Na mecie wyprzedził on kolegę z drużyny Japończyka Takamoto Katsutę o prawie 22 sekundy. Katsuta po raz pierwszy w mistrzostwach świata stanął na podium. Trzecie  miejsce zajął Estończyk Ott Tänak kierując samochodem Hyundai i20 Coupe WRC. Tanak stracił do drugiego miejsca ponad minutę, było to dla niego 32 podium w WRC. 

W rajdzie wystartował Polak Sobiesław Zasada, który został tym samym najstarszym nie tylko kierowcą, ale również zawodnikiem w mistrzostwach świata, uczynił to w wieku 91 lat i pięciu miesięcy. Zasadzie nie udało się ukończyć rajdu, na ostatnim odcinku specjalnym, jego samochód utknął w koleinach, do mety zabrakło 3 kilometrów.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 58 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage klasyfikacji generalnej OS 18

Wyniki rajdu 

W klasyfikacji generalnej oraz WRC3 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2021 po 6 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie. W klasyfikacji zespołowej każdy producent może nominować trzy załogi do zdobywania punktów, ale na mecie tylko dwie najlepsze je zdobywają. Pozostałe samochody "nie blokują" punktów innym ekipom. Dodatkowo z w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage. Tu inaczej niż w klasyfikacji zespołowej punkty zdobywają również dwie najlepsze ekipy zespołu, ale trzecia już "blokuję" punkty innym. Klucz przyznawania punktów za poszczególne miejsca (w klasyfikacji generalnej, jak i za odcinek Power Satge) jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej.

WRC2

Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3

Junior WRC

W kategorii Junior WRC dodatkowe punkty wyszczególnione w indeksie górnym w tabeli, dodawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Uwagi

Przypisy 

2021
Kenia
Kenia w XXI wieku
2021 w Afryce